Семинаристские фамилии (семинарские фамилии, фамилии церковного происхождения, искусственные фамилии русского духовенства) — русские «благозвучные» искусственные фамилии, которые с конца XVII века получали представители духовного сословия взамен родных либо при отсутствии оных в духовных училищах, семинариях и академиях. Они сложились вне естественного исторического процесса (при котором личные имена постепенно трансформировались в наследственные фамилии) и были придуманы искусственно.

Как указывает филолог Лев Успенский, данные «поповские» духовные фамилии потом перешли по наследству к большой части разночинной интеллигенции и необыкновенно широко распространились по всей стране.

Искусственные фамилии типичны для великорусского духовенства, в то время как малорусские и белорусские священники, как правило, в семинарии сохраняли свою наследственную фамилию. Многие духовные лица не оканчивали семинарию, однако фамилию при внесении в списки всё равно получали, так что де факто не все фамилии являются именно «семинарскими».


Причины 
С конца XVII века духовенство начинает долгую и упорную борьбу за право иметь фамилии «как у людей», то есть такие, которые приближали бы их к привилегированным сословиям, к дворянам. В итоге духовенство, единственное из сословий Российской империи, имело привилегию свободной смены фамилии и стало единственной социальной группой в России, сделавшей из введения в обиход искусственных фамилий систематическую практику.

Отчасти эта практика была связана с тем, что многие из его членов, происходивших из крестьян, могли иметь неблагозвучные фамилии, которые не пристали сану (например, Пьянков → Собриевский, от лат. «трезвый»); либо же вообще не иметь настоящих фамилий, и поступать в училище с патронимическими фамилиями, то есть полуотчествами (Петров, Иванов). В XVIII—XIX веках ученики, ранее не имевшие фамилий, происходили из семей, социальное положение которых не давало права на наследственную фамилию.

Поначалу такие фамилии служили просто для фиксации личностей бесфамильных детей, но впоследствии создание таких фамилий стало повсеместной практикой.

Красивая и порой непонятная фамилия могла придать некую важность воспитанникам семинарии. Часто она получалась переводом русской фамилии на латынь — процесс латинизации начался на Украине в XVI—XVII веках, а затем коснулся и России.

Фамилии могли меняться запросто по одному лишь решению руководства. Их давали в качестве награды или наказания. За время учёбы фамилию могли сменить не один раз с воспитательной целью: Ландышев → Крапивин (за плохой ответ в классе). Братья из одной семьи могли носить совершенно разные фамилии, поступая в академии в разное время, (например, описан случай с шестью братьями с фамилиями: Миловидов, Петропавловский, Преображенский, Смирнов, Скородумов, Седунов; или три брата — Крылов, Тумский и Веселоногов).

Характеристика 
Зачастую эти фамилии были образованы с помощью суффикса «-ский/-цкий», возможно, под влиянием украинского (или польского) языка, с ориентацией на фамилии выходцев с Украины, выпускников бурсы, которые отличались в период сложения традиции бо́льшей образованностью и служили примером, и даже собственно преподавателями. Кроме того, этот суффикс позволял образовать фамилию практически от любого слова. В этих фамилиях зачастую ударение падает на предпоследний слог, как в польском языке. Подобные фамилии, искусственно образованные от географических терминов, могут совпадать с натуральными польскими и еврейскими фамилиями.

Другая характерная черта — наличие фамилий с суффиксом «-ов», образованных от существительных, заканчивающихся на «-а» (в естественных фамилиях от этих слов характерно окончание на «-ин»): Бронзов, а не Бронзин; Наградов, а не Наградин.

Географические фамилии образовывались для духовенства суффиксами «-цев»: Казанцев, Ростовцев, Суздальцев, Муромцев. Частный случай образования фамилии — отучившиеся в семинарии на средства митрополита Платона получали двойную фамилию, например, Гиляровы-Платоновы.

Способы образования 
 Греческая или латинская калька с буквально переведённой фамилии или прозвища: Соловьёв → Аедоницкий, Бобров → Касторский.
 В честь библейских героев, святых () или церковных праздников (), почитаемых икон, либо же как «географическое» прозвание от церквей и сёл, названных в честь них же: настоятель Успенской церкви (церкви Успения) становился Успенским. От личных имён — Александровский от св. Александра или церкви, посвященной св. Александру, либо селу Александрово, где она стоит. Несмотря на то, что традиционные русские фамилии образовываются только от мужских имён, семинаристские создавали и от женских имён — Варваринский, Екатеринский и тому подобные. Фамилии из сдвоенных имён святых — в честь тех, чьи праздники празднуются во один и тот же день либо же с церквями, названными в их честь: Борисоглебский, Петропавловский. Также — не от имен святых, а от их эпитетов: Ареопагитский, Златоустинский.
 По родному региону ученика: село Белынь → Белинский; в честь античных или библейских городов: Спарта → Спартанский (как вариант, эти фамилии образовываются не собственно от города, а от географического прозвища какого-нибудь святого: Иераполь → св. Папий Иерапольский → фамилия Иерапольский).
 Преобразованием простонародной формы имени в официальную: Иванов → Иоаннов, Ларинов → Илларионов. Некоторые фамилии на «-овский» могут быть образованы от обычных фамилий на «-ов» с целью придания благообразности: «Михайлов → Михайловский», либо ради обозначения признательности помещику, оплатившему учение: «Шереметьев → Шереметьевский».
 В зависимости от успехов в учёбе: Любомудров, Добромыслов (отличники), Ветринские (двоечники)
 От природных данных ученика: Альтовский (высокий человек либо с голосом альт), Бальбуциновский («заика»).
 От названий птиц (), растений, металлов и минералов (), времён суток, сторон света, астрономических понятий
 По именам античных и более поздних учёных, поэтов, писателей и учёных, которые изучались в духовных училищах или были известны по другим источникам тем, кто давал фамилии () — как дань классической древности; иногда даже — в честь древнегреческих и римских языческих богов ().

Список

А 

  — от фрукта.
  — от библ. Авессалома
   — как дань классической древности, от богини Авроры
  — от  («любимый»), возможно от имени Агапит.
  — от агнца, см. agnus dei
  — от , перевод на латынь фамилии Сельский
  — от  («зову»),  («призванный, званный»)
   — в честь бога Адониса
  — от  («уважаемый, чтимый»)
   — от  («соловей»), перевод фамилии Соловьёв
  — одна из версий происхождения семинарская, от «азимин», по-гречески — пресная лепешка, используемая верующими. (Другие версии — от тюркского имени Азим или от корня «озимый»)
   — от  («орёл»), перевод на латынь фамилии Орлов.
   — мифологическое, от ветра Аквилон
  — от греческого «услышанный»
   — от  («ястреб»), перевод на латынь фамилии Ястребов
  — один из вариантов происхождения семинаристский, от египетского города Александрия
   — может быть образована от св. Александра или фамилии Александров
   — перевод на греческий фамилии Петухов
  — в честь Геракла.
   — в честь св. Альберта Великого
  — от латинского albus («белый»), так могли перевести фамилию Белов или назвать белокурого, белёсого подростка.
  — от  («жаворонок»), перевод на латынь фамилии Жаворонков
  — от латинского altus («высокий»), давалась либо в связи с ростом, либо из-за голоса альта. Эволюционировала в .
  — от латинского alacer, род. падеж alacris («бодрый»)
   — от камня аметист.
  — от греческого «несчастливый», либо от бога Амура.
  — от  'виноград', переводы фамилии Виноградов.
 
   — в честь философа Анаксагора.
  — от ангела, возможно, давалась мягкому, доброму, покладистому человеку.
   — в честь апостола Андрея
   — от святой Анны.
   — от  («гусь»), перевод на латынь фамилии Гусев.
  — от мифического дерева анчар.
   — в честь бога Аполлона
   — от  («серебро»)
  — перевод фамилии Песков.
   — в честь св. Дионисия Ареопагита.
  — от  «добродетельный»
   — в честь Аристотеля.
  — от  («самый лучший») или имени Арист. Ею могли наградить лучшего ученика.
   — в честь протестантского теолога Г. Арнольда
  — от греческих слов «» — бросаю, то есть опускаю (в красное вино) церковный хлебец, просфору. Эта процедура входила в ритуал причастия. Фамилия была особо излюблена в Пензенской епархии. Возможно, перевод фамилии Хлебников.
  — в честь архангела Михаила или архангела Гавриила.
  — от  («звезда»), связана с выражением «Per aspera ad astra» — «через тернии к звёздам», поощряющим учёбу.
   — как дань классической древности, от города Афины или имени богини Афины; как вариант, в честь апостола от 70-ти Кодрата Афинского либо другого с таким же прозвищем.
   — в честь богини Афродиты

Б 

  — от «базилевс» (царь)
  — от  («заика»)
  — от барса.
  — могли дать человеку с соответствующим голосом
   — в честь бога Бахуса
  — от села Белынь Пензенской губернии
  — в честь Беллерофонта.
  — перевод на латынь фамилий Благоволин, Доброхотов. «Проявляющим добрую волю» иногда называли юношей, поступивших в семинарию по собственной воле, а не по настоянию родителей.
  — от  («хорошая рука»), вероятно, за правописание.
  — перевод на латынь фамилии Доброписцев
   — в честь праздника Благовещение
  — из числа «благодатных» фамилий, которые получали ученики «тихого поведения и громких успехов», то есть отличившиеся в учёбе и смирении
 
  — из числа «благодатных» фамилий, которые получали ученики «тихого поведения и громких успехов», то есть отличившиеся в учёбе и смирении
  — из числа «благодатных» фамилий, которые получали ученики «тихого поведения и громких успехов», то есть отличившиеся в учёбе и смирении
  — из числа «благодатных» фамилий, которые получали ученики «тихого поведения и громких успехов», то есть отличившиеся в учёбе и смирении
  — из числа «благодатных» фамилий, которые получали ученики «тихого поведения и громких успехов», то есть отличившиеся в учёбе и смирении
  — от  («лесть»), перевод фамилии Лестев
  — от , перевод фамилий Беляев, Беляков
 Богодухов — «божий дух».
  — «красивый как бог», или от имени Феопрепий
 
 
   — в честь св. Иоанна Богослова
   — в честь праздника Богоявление
   — в честь свв. Бориса и Глеба
  
   — от металла.
  — фамилию давали семинаристам за плохое поведение.

В 

   — в честь св. Варвары
  — в честь апостола Варнавы
   — от праздника Введение во храм Пресвятой Богородицы
  — возможно, семинаристская
  — в честь места Великое Село
  — латинское словосочетание veloces pedes («быстрые ноги»)
 
  — от  (наилучший)
   — в честь богини Венеры
  — от  («скромный»)
  — от старославянского «виноградный сад», христианский образ
  — за ветреное отношение к учёбе, или по одной из стихий
  — «смелый, сильный»
  — от  («бдительный»). Давалась ученикам старших классов, которым поручалось следить за поведением самых юных семинаристов.
   — от св. Виктора или фамилии Викторов
  — связана с символикой винограда и вина в христианстве как крови Христовой. В качестве мирской фамилии возникла лишь с развитием виноградарства в России
   — от поэта Виргилия
  — в честь Вифлеема
   — возможна в честь св. Владимира
  — в честь праздника Воздвижение Креста Господня
   — от праздника Вознесение Христово
   — от праздника Воскресение Христово
  — в честь стороны света
 
   — в честь праздника День всех святых
  — в честь дня недели
  — в честь географического пункта Высокий Остров
  — в честь иконы Вышенская икона Божией матери (Вышенский Успенский монастырь)

Г 

  — в честь Галикарнасского мавзолея
   — в честь мифического Геликона
  — по-латыни  «благородный, великодушный»
   — от св. Георгия, облагораживание фамилии Егоров или Юрьев
   — от мифических гераклидов, возможно — в честь ученого Гераклита.
  — от евангельского Гефсиманского сада
  — географическая, от пролива Гибралтар.
  — от цветка
  — в честь реки Гидасп в Индии из истории Александра Македонского
  — от  («веселый»)
   — в честь мифической Гипербореи
  — от названия буквы глаголь, её могли дать четвёртому в списке учеников, или сутулому человеку.
  — по-латыни  «прославленный»
  — от  («слава»)
 
 
  — от евангельской горы Голгофа.
   — от птицы голубь (христианские коннотации)
   — в честь поэта Гомера
  — могла быть дана ученику за его широкий кругозор (в народе горизонт — окоём, кругозор).
  — от  «сад», перевод фамилии Садовский
  — лат. grandilis, рослый, важный.
  — от  («красота, благодать»), то есть «любезный».
 
  — от  («низкорослый, приземленный», либо же, как у католиков, «смиренный»), перевод фамилий Смиренский, Смирнитский.

Д 

   — в Иоанна Дамаскина
  — от села Деболы в Ярославской области
   — в честь Демокрита
   — в честь античного оратора Демосфена
  — от латинского «безнадёжный», вероятно, в связи с успеваемостью.
  — в честь Иконы Божией Матери «Державная» (под вопросом, икона обретена в XX веке)
  — «стоящий одесную (то есть по правую руку) от Бога»
  — в честь богини Дианы.
   — от греческого «близнец», возможно, в честь богослова Дидима Слепого. Прозвище «Дидим» носил также апостол Фома.
  — от латинского delectus («избранный») или от латинского delectare («восхищать, радовать»), вероятно, в связи с успеваемостью.
  — от латинского diligentia («прилежание») — фамилия хорошего ученика, либо же перевод на латынь фамилии Усердов.
   — в честь Диогена.
   — в честь святого Дмитрия
  — наградная фамилия
  — наградная фамилия
  — за прилежание в учёбе
  — за примерное поведение
 
 
 
 
  — от иконы Божией Матери Достойно есть
  — от французского drôle («забавник, шалопай»)
  — в честь церквей Святого Духа
   — в честь праздника Сошествие Святого Духа.

Е 
   — в честь ученого Евклида.
  — от греческого «мягкосердечный»
  — облагораживание фамилии Ефимов
   — в честь св. Екатерины
  — перевод на греческий фамилии Свободин.
  — в честь Елеонской горы
  — перевод на греческий фамилии Надеждин.
  — в честь евангельского Эммауса.
  — в честь мифического Эндимиона.

Ж

З 

 
  — в честь стороны света.
 
  — возможно, от утвари звездица
  — возможно, семинаристская.
  — от «зеркало», ср. зерцало в иконописи — изображение прозрачной сферы в руках архангела, символ предначертания, предвидения, переданного архангелу Богом.
   — от мифического ветра Зефир.
  — от «златые врата»
  — наградная фамилия
   — в честь св. Иоанна Златоуста
  — от иконы Икона Божией Матери «Знамение»
  — от «зодиак»
  — если вариант семинарский, то от слова «заря»
   — в честь св. Зосимы

И 

   — в честь св. Аверкия, Папия или Аполлинария Иерапольского
  — от библ. города Иерихон
  — от встречающегося в службах выражения «из века».
   — от богини Изиды
  — от библ. Израиля
 
  — облагораживание фамилии Ларионов
  — от лат. illuvies («грязный»)
  — от лат. «незаурядный, выдающийся».
  — от деревни Иловая
   — в честь св. Илии
  — от латинского слова, которое, скорей всего, надо переводить как «невнятно говорящий, бормотун»
  — от лат. incertus («ненадежный»)
  — от латинского «несчастливый»
  — облагораживание фамилии Иванов
  — от названия реки Иордан.
  — возможно, от богини Изиды, или «облагораживание» фамилии Сидоров (Исидор → Сидор).
  — от греч. «исполать» (многая лета)
  — от греческого «награждённый за труды», см. также патриарх Иссахар
  — в честь водоемов.

К 

  — в честь музы Каллиопа
  — на латыни candidus («чистый, незапятнанный, белый»), возможно, перевод фамилии Белов.
 
  — от 
  — от латинского капакс, род. падеж капацис («способный»), связана с успеваемостью.
  — от латинского «кор» (род. падеж «кордис») — сердце
  — от латинского carmina («званный», или «песня»)
   — от греческого κορωνη («ворон»), перевод фамилии Воронин
   — от мифологического кастальского ключа.
  — «castor» по-латыни — бобр, вероятно, перевод фамилии Бобров.
  — перевод фамилии Чистов
   — в честь св. Льва Катанского
   — в честь античного Катона
  — от quietis («тихий»).
   — в честь византийского историка Георгия Кедрина, жившего в XI—XII веках, либо от почитаемого в Библии дерева ливанский кедр. (Также сибирская фамилия, где растет сибирский кедр (сосна сибирская).)
  — от почитаемого в Библии дерева ливанский кедр.
  — от птицы канарейка
  — в честь дерева кипарис (библейские коннотации)
   — в честь богини Афродиты Киприды
  — от святого Клемента.
  — от родника
 
  — такие фамилии часто получали в духовных училищах и семинариях дети низших церковных служителей — дьячков и пономарей.
  — от кондак (краткая церковная песнь). Фамилию присваивали детям дьячков и пономарей — низших церковных служителей, певших в церквах кондаки. (Также тюркская).
  — от concordia («гармония»).
   — как вариант, от св. Константина
 
   — перевод на греческий фамилии Жаворонков
  — в честь греческого города Коринфа; как вариант — в честь мучеников Коринфских, св. Виктора Коринфского или Кодрата Коринфского.
   — от св. Косьмы
  — в частности, за ветреное отношение к учёбе. Был описан случай, когда ставшему лениться семинаристу в назидание сменили фамилию на Крапивин, в честь растения, которым его пытались наставить на путь истинный.
 
  — от названия населённого пункта, откуда был родом семинарист — Красная Горка.
  — от названия населённого пункта, откуда был родом семинарист — Красное Поле.
  — от названия кратира, богослужебного сосуда
   — в честь Животворящего Креста, праздника Воздвижение Креста Господня
  — от слова «родник».
 
   — от святых Косьмы и Дамиана (реже от города Козьмодемьянск)
   — в честь бога Купидона
  — от латинского «кустос» (род. падеж «кустодис»), то есть «сторож». Такую фамилию могли дать сыну церковного сторожа, перевод фамилии Сторожев, Ключарев.

Л 
   — от св. Лавра, Лаврентия или от растения лавр.
  — перевод на греческий фамилии Зайцев.
  — от «лазурь»
  — в честь греческого Лакедемона
  — от реки Ламань
   — от греческого «светильник», ср. также образ Христа как лампады (Притча о десяти девах)
  — от цветка
  — возможно, семинаристская фамилия
  — в честь библейских священников-левитов (также еврейская фамилия).
  — от цветка левкой
  — «лентус» по-латыни «медлительный», награждались ею, видимо, ученики семинарии, не отличавшиеся быстротой и проворством.
  — перевод на латынь фамилии Зайцев.
 
  — перевод на латынь фамилии Свободин.
  — от церковнославянского «ливан» — ладан, либо от страны Ливан, где рос кедр ливанский, из которого добывалась ароматическая смола, употребляемая в богослужениях. (Или от имен Ливаний, Селиван).
  — аналогично фамилии Ливанов.
  — от цветка лилия
  — от латинского «печальный»
  — перевод на греческий фамилии Холмский.
  — популярная мирская фамилия, давалась и в честь символа евангелиста Марка — льва.
  — за прилежание в учёбе, калька со слова «философия»
  — от латинского «lustrо» — святить, освящать, очищать
  — перевод фамилии Светлов.
  — от  («работа»), то есть «трудолюбивый»
  — от laudans («восхваляющий»), перевод на латынь фамилии Славинский
  — от латинского «lapis» (камень).

М 
   — от св. Марии Магдалины
  — от  («большой»), для высоких учеников, перевод на латынь фамилии Великов.
  — от лат. major («большой»), от воинского звания.
   — от св. Семь святых мучеников Маккавеев
  — в честь Македонии
 
 Малевинский — в честь св. Михаила Малеи́на
  — от церковнослав. жемчуг («маргарит»).
  — перевод на греческий фамилии Мерцальский, от глагола «блестеть».
  — в честь бога Марса.
  — перевод на греческий фамилии Великов.
   — в честь св. Амвросия Медиоланского
  — облагораживание фамилии Мелентьев
  — от  («лучший»)
  — от библ. Мельхиседека
  — «памятливый»
  — перевод фамилий Рассудов, Умов
 
  — от греч. «коленопреклонение»
  — облагораживание фамилии Нефедов
  — говорящая фамилия, давалась за внешность.
   — в честь Мильтона
  — от дерева миндаль
  — от минея
   — в честь богини Минервы
  — от лат. minor («меньшой»)
  — «мирный».
  — наградная фамилия
  — от дерева мирт.
   — в честь архангела Михаила или от фамилии «Михайлов».
  — от лат. modestus («скромный»), либо от личного имени Модест.
  — от лат. morigerus («послушный»)
  — в честь мифологических муз.

Н 

  — поощрительная фамилия
   — в честь св. Надежды (?)
  — в честь евангельского города Назарет
  — от цветка, маловероятно — от мифического героя.
   — в честь святого Максима Неаполитанского или Януария.
 
  — от лат. neuter («ни тот, ни другой»)
   — один из вариантов происхождения, в честь св. Александра Невского
  — от греческого «новообращенный».
   — в честь св. Никифора или от фамилии Никифоров
   — в честь Николая (Николы) Чудотворца.
  — от библ. царя Нимрода
  — от города Новгород, по происхождению студента
  — от «новое чадо».

О 
  — от  («послушный»)
  — от «обновление».
   — в честь свв. Павла, Сильвестра или Дионисия Обнорских, из Павло-Обнорского монастыря на реке Обнора.
  — от святого образа.
  — от  («послушный»).
   — в честь поэта Овидия.
   — от бога Озириса
  — в честь Оранского монастыря с известной оранской иконой Богоматери (Нижегородская область, деревня Оранки). Фамилию давали в Нижегородской епархии
  — от птицы. Орёл — символ Иоанна Богослова.
  — от латинского причастия «орнатус» — украшенный (имелось в виду — добродетелью, заслугами).
  — от греческого «гора»
   — в честь мифического Орфея.
  — наградная фамилия
   — в честь поэта Оссиана.

П 

  — перевод на латынь фамилии Беднов.
  — с греческого «отвращающий зло»
   — от птицы пава (павлин)
  — от палимпсеста.
  — с греческого «придумщик»
  — в честь Афины Паллады
  — в честь дерева пальма (библейские коннотации)
  — от пантеры, перевод на латынь фамилии Барсов.
  — перевод фамилии Райский.
  — от лат. parvus («маленький»)
  — от латинского parens («послушный»)
  — перевод на греческий фамилии Барсов, от греч. «пантера, леопард».
  — с греческого «утешитель»
   — в честь св. Василия Парийского
  — в честь горы Парнас.
  — с греческого «шествующий»
  — с греческого «всемогущий, всесильный»
  — от коня Пегаса.
  — перевод на греческий фамилии Беднов.
   — от св. апостола Андрея Первозванного
   — от св. Вадима Персидского или Симеона Персидского.
  — по занятию церковный певчий либо в честь царя Давида.
   — от свв. апостола Петра
   — от свв. апостолов Петра и Павла
  — от лат. pinguis («толстый»)
  — с греческого «богатый» либо от цветка пион.
 
  — с греческого «рыжий»
  — с греческого «верный»
   — в честь пророка Илии, которого «питали враны»
  — в честь Плавта.
   — от св. Георгия Победоносца
 
   — от праздника Покров Богородицы
  — с греческого «хорошо известный»
  — с греческого «похвальный, достохвальный»
  — с греческого «долговечный»
  — от растения померанец.
   — от бога Посейдона
 
  — от «православие»
   — в честь св. Иоанна Предтечи
   — от праздника Преображение Господне
  — перевод на греческий фамилии Попов.
  — от лат. praeferens («предпочительный»).
 
 
   — перевод на греческий семинарской же фамилии Первозванцев, в честь апостола Андрея
  — от латинского promptus («быстрый»)
  — с греческого «ожидающий»
 
  — с греческого «первый»
  — перевод на греческий фамилии Первенцев, от «первородный».
  — от греческого «впервые названный», перевод фамилии Первозванский, в честь апостола Андрея.
  — от латинского «предпочительный»
  — от лат. pulcher («красивый»), pulchritudo («красота»)
  — перевод на латынь фамилии Чистосердов
  — от «пустынь»
  — от дня недели или св. Параскевы

Р 

   — от св. Сергия
  — присваивалась разумным, способным ученикам (также — графский род от казака Розума)
  — от «рай»
  — от латинского «быстрый, стремительный»
  — от лат. revocatus («отозванный»)
  — от лат. remorse («раскаяние»)
 
  — от лат. robustus («крепкий»)
  — с греческого «с глазами, подобными розе»
   — от праздника Рождество Христово
  — от цветка роза
   — в честь мифического Ромула
  — перевод на латынь фамилии Красновский
  — перевод на латынь фамилии Сельский

С 

   — от св. Иоанна Молчальника (Савваита) и Стефана Савваита
   — от св. Саввы
  — savis, svavis по-латыни означает «милый, любезный». В отдельных случаях простонародная фамилия Савин переделывалась
 
  — от библейского народа самаряне
   — от бога Сатурна
  — от библ. царя Саула.
  — перевод на латынь фамилии Попов.
  — от стороны света
 
 
  — в честь Сенеки.
  — перевод на латынь фамилии Старцев.
  — аналогично Сенектутину.
  — от лат. separatus («отдельный»)
  — от серафима
   — в честь св. Сергия
   — от металла серебро
  — есть предположение, что в честь богини Изиды, но возможно, в честь библейского города Сидона.
  — от горы Синай
  — от латинского sincerus («искренний, непритворный»)
 
  — по иконе Божией Матери Всех скорбящих Радость
  — говорящая фамилия, давалась за ум.
 
 
  — от др. изумруд.
 
 
  — одна из самых распространённых русских фамилий, присваивалась и в семинариях, за хороший характер.
  — от лат. sobrius («трезвый»)
  — от библ. города Содом
  — от фамилии Соколов
  — от латинского sollers («искусный, умелый»)
 
  — перевод фамилии Солнцев.
  — с греческого «спасенный отцом»
  — с греческого «невредимый»
  — в честь Софокла.
  — с греческого «мудрый»
   — в честь праздника Сошествие Святого Духа.
  — в честь греческого города Спарта
   — в честь святого Спаса, из села, названного в честь св. Спаса,
  — «spero» по-латыни означает «надеюсь»; «sperans» — тот, кто надеется, или подающий надежды, перевод на латынь фамилии Надеждин.
  — от  («самый лучший, отличный»)
   — от праздника Сретенье
  — перевод на греческий фамилии Крестовский.
 
  — от stella (лат. «звезда»), перевод фамилии Звездинский.
  — от латинского stramentum («солома»), перевод фамилии Соломин.
   — от св. Феодора Стратилата
  — перевод на греч. фамилии Воробьев
   — от св. Феодора Студита
  — несколько суббот в году были днями особого поминовения усопших. Также существовало языческое имя «Суббота».

Т 

  — от «тайна», возможно, в связи с понятием таинство.
  — давалась талантливым ученикам, также существовало слово «талан» — счастье.
  — в честь музы Талии.
  — от  «длинный»
  — перевод фамилии Донской, от греческого названия р. Дон — Танаис.
  — от  «волнение»
  — от  «быстрый»
  — перевод на греческий фамилии Плотников.
   — от мифического Телемаха
  — в честь музы Терпсихора.
   — от «типикон» — церковный устав
  — от  «удача»
  — либо же от языческого имени Тихомир
 
  — по местности Толга, где находятся Толгский монастырь и Толгская икона Божией Матери
  — от лат. tonitrum («гром»), видимо, по громкому голосу.
  —  «спокойный»
  — перевод фамилии Троицкий.
   — такой фамилией иногда награждались поступавшие в духовную семинарию сыновья дьячков и пономарей — по атрибуту их отцов. (Триодь — сборник церковных песнопений, трёхпесенных канонов).
  — в честь Гермеса Трисмегиста.
  — от  «роскошь»
  — от  «волосатый»
   — в честь праздника День Святой Троицы
  — в честь мифического города Троя
   — перевод на латынь фамилии Троицкий.
  — от  («клубень»), от цветка тубероза.
  — от лат. tutor («стражник»)

У 

  — один из вариантов происхождения фамилии, от  («виноградная кисть»)
  — в честь мифического Одиссея.
  — один из вариантов возникновения от слова «ум», по способностям ученика
  — в честь музы Урания.
  — в честь бога Урана.
  — от  («городской»), вероятно, для учеников из горожан (не крестьян), перевод фамилии Городецкий.
  — поощрительная фамилия
   — от праздника Успение Богоматери.

Ф 

  — от фаворского света или лат. favor.
  — от лат. «сокол».
  — для плохого ученика, от отрицательного библейского персонажа.
  — от библ. Фареса.
   — в честь Аполлона-Феба.
  (Фелицин) — от  состояние боговдохновенной продуктивности
  — от  «феномен», скорей всего, связано с успеваемостью.
  — в честь Феокрита.
  — от  «тёплый»
   — от св. Григория Паламы
  — от цветка фиалка.
   — от св. Павла Фивейского
  — от  «преданный, верный»
  — от  «братолюбивый»
   — от св. Филиппа
  — от  «словолюб»
  — от  «с охотой относящийся к учёбе, любящий учиться»
  — от  «любитель мудрости»
  — перевод на греческий фамилии Зверев.
  — от латинского flavus («золотисто-жёлтый, золотистый»)
  — от лат. «цветок».
  — перевод на латынь фамилии Цветков.
  — от латинского formosus («прекрасный»)
  — от латинского «счастливый»
  — с греческого «светлый»
   — в честь св. Флора.
  — перевод на латынь фамилии Лобов
  — с греческого fruens («наслаждающийся, блаженствующий»)
  — от  «естествоиспытатель»

Х 
  — от «халколиван» — металл или сплав, упомянутый в «Откровении Иоанна Богослова», 1:12
  — от  «златорожденный»
  — от греческого «изящный, прелестный» (или от личного имени Харита, Харитина)
  — от херувима, возможно, давалась миловидному человеку.
  — от слова «храм» (другой вариант — от «хромой» или уменьшительного имени Вахромей).
   — от камня хризолит (?),  «золото»;  «камень»

Ц 
 
  — возможно, в честь одного из 7 римских холмов под названием Целий
 
  — от  («известный»)
   — от богини Цереры.
   — от  («аист»), перевод фамилии Аистов

Ч 
   — от книги часовник (часослов), фамилия давалась сыновьям дьячков и пономарей, которые по нему служили.
  — от фамилии Чернышев
  — возможно, от Великий Четверг
  — от «чинный»

Ш 

  — по городу Шавли.
  — от растения шафран.
  — от фамилии Шереметьев.

Э 

  — от  («успех») (по другой версии — еврейская фамилия, означающая «драгоценный камень»).
  — от  («благодетель»).
  — от  («пример»), лат. перевод фамилии Примеров.
  — в честь Эллады.
  — в честь обозначения стихии.

Ю 
  — от стороны света.
  — в честь богини Юноны.
  — в честь бога Юпитера.
  — от лат. «закон».

Я 
   — от св. Иоакима и Анны.
   — от бога Януса
   — от старосл. яхонт (другая версия — от языческого личного имени Яхонт).

Фамилии по чинам 
Во многих случаях давались не самим служителям, а их детям или работникам.

 Владыка
 Владыкин
 Игумен (настоятель монастыря)
 Игумнов
 Поп и попадья (фамилии в основном от личного имени «Поп» и от работавших на попов крестьян):
 Попов (№ 4 в Списке русских фамилий по популярности), Попков, Попиков, Поповский, Попок, Попцов, Попович, Поповкин, Попченков, Попадейкин, Попадьев, Попадьин
 Дьяк (чиновник), дьякон, дьячок (псаломщик)
 Дьяков, Дьяконов, Дьячихин, Дьячков, Дьяченко, Дяченко, Дякон, Дяченко
 Протодьякон
 Протодьяконов
 Пономарь
 Пономарёв (№ 49), Подомарев, Паламарчук (юж.)
 Ключарь (эконом в монастыре)
 Ключарев
 Звонарь
 Звонарёв
  Певчий
 Певчев

Примечания

Библиография 
 
 .
 
 Ведина Т. Ф. Энциклопедия русских фамилий : тайны происхождения и значения. — Москва : АСТ : Астрель, 2008. — 765 с. — (Карманная библиотека словарей). — ISBN 978-5-17-046547-7

Православие в России
Списки:Православие